Кири́лл Па́влов:
 Павлов, Кирилл Александрович (род. 1990) — российский футболист.
 Павлов, Кирилл Анатольевич (род. 1986) — казахстанский тяжелоатлет.
 Павлов, Кирилл Егорович (род. 1926) — советский партийный и государственный деятель. См. также 
 Кирилл (Павлов) (1919—2017) — архимандрит, духовник Троице-Сергиевой лавры, один из самых почитаемых старцев православной церкви конца XX — начала XXI веков.